

Cuarta División 

Competiciones de fútbol base
Fútbol en Uruguay en 2017